Beseler eller von Beseler har flere betydninger:
 Carl Georg Christoph Beseler – tysk retslærd, (1809-1888)
 Hans Hartwig von Beseler – tysk general, (1850-1921) 
 Wilhelm Hartwig Beseler – slesvigsk advokat og politiker

Henvisninger 

Efternavne